Нижче наведено список населених пунктів Софійської області, Болгарія.

Примітки 

Софійська область